Ausreiten bezeichnet

 beim Segeln den Einsatz des Körpergewichts der Mannschaft, siehe Ausreiten (Segeln).

 im Pferdesport das Reiten außerhalb von Reitbahnen und -hallen oder Geländeparcours, siehe auch Freizeitreiten

 in der Landwirtschaft das Dreschen von Getreide mittels Pferden.